Kienow ist die Bezeichnung für:
 
 Kinowo in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Kienow ist der Familienname folgender Personen:

 John Kienow (1906–1976), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus